Копин:

 Копин, Владимир Сергеевич (род. 1945) — советский футболист; тренер, функционер.
 Копин, Роман Валентинович (род. 1974) — российский политик, губернатор Чукотского автономного округа.